

События 
 Завоевание майордомом Пипином фризов.
 Поход Юстиниана II на славян и булгар во Фракию с неоднозначными военными результатами. Часть славян с занятых территорий переселяется в фему Опсикий в Малой Азии.
  между войсками низложенного короля лангобардов Куниперта и узурпатора Алахиса, в котором последний погиб.
 В Японии составлен .

Скончались 
 20 апреля — Кэдвалла, бывший король Уэссекса.
 Священномученики Килиан, Колман и Тотнан, крестители Франконии.
 Гримоальд II (герцог Беневенто, приблизительная дата).

См. также

Примечания